Sockelelement steht für:
 Sockelelement eines Elektrogeräts, siehe Kontaktfuß
 Sockelelement einer Säule oder Statue, siehe Postament #Gestaltung